Les Bonheurs de Sophie peut faire référence à : 

Les Bonheurs de Sophie, troisième album de la série Sophie de Jidéhem et Vicq paru en  1969 ;
Les Bonheurs de Sophie, , huitième album de la série Sophie de Jidéhem et  Vicq, paru en 1973 ;
Les Bonheurs de Sophie (Typisch Sophie), série télévisée allemande diffusée de 2004 à 2006.